Cappella del Cristo di Marina di Grosseto (Grosseto)
Chiesa del Cristo di Brindisi
Chiesa del Cristo di Castiglione Olona
Chiesa del Cristo di Pordenone